Kettler es el nombre de la familia que gobernó el Ducado de Curlandia y Semigalia entre 1561 y 1587. Se puede referir a los siguientes duques:

 Gotthard Kettler, r. 1561-1587
 Federico (r. 1587-1642) y Guillermo Kettler (r. 1587-1616)
 Jacobo Kettler, r. 1642-82
 Federico Casimiro Kettler, r. 1682-98
 Federico Guillermo Kettler, r. 1698-1711
 Fernando Kettler, r. 171137
 Wilhelm Emmanuel von Ketteler, 1811-1877